A 2008. évi nyári olimpiai játékok az íjászat női csapat versenyszámát augusztus 9. és 10. között rendezték az Olympic Green Archery Fielden.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

216 nyílvesszős selejtező

24 nyílvesszős mérkőzés

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

216 nyílvesszős selejtező

24 nyílvesszős mérkőzés

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:
 WR: világrekord
 OR: olimpiai rekord

Selejtező

Tábla

Jegyzetek

Források 

Íjászat a 2008. évi nyári olimpiai játékokon